Vasco (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk.
 Vasco (strip), een Franse historische stripreeks
 Vasco (radiatoren), een designradiatoren-productiebedrijf
 Vasco Data Security, een data-security bedrijf
 CR Vasco da Gama, een voetbalclub uit Rio de Janeiro

 Vasco is tevens een oorspronkelijk Spaanse voor- en achternaam. De naam is mogelijk afgeleid van de oude Spaanse naam Velasco, maar het kan ook dat deze afstamt van de Spaanstalige benaming voor Bask. Bekende personen met de naam Vasco:
 Vasco da Gama (1469 - 1524), een Portugees ontdekkingsreiziger.
 Vasco Núñez de Balboa (1475 - 1519), een Spaans conquistador.
 Vasco Rossi (1952 - ), een Italiaans zanger en songwriter.